Offer (religie), een geschenk aan een god, goden enz.
 Offertorium, een gedeelte uit de katholieke mis
 Offer (schaken), een term uit het schaken
 Offer (dammen), een term uit het dammen
 Het offer (film), een film van Andrej Tarkovski